Мядельская кальва́рия — комплекс историко-архитектурных сооружений, находящихся в Мяделе, Беларусь. Мядельская кальвария была построена в 1765 году и состояла из 21 каплицы и 8 ворот с общей протяженностью маршрута 2 км. Освещена 8 августа 1772 года.

С 1866 года была передана православному духовенству.

В 1927—1929 годах стала отстраиваться и к моменту разрушения 2 ноября 1942 года насчитывала 40 каплиц.

14 сентября 2014 года было завершено строительство современной версии, включает входные ворота Прощения и 14 каплиц. В ворота вмурованы два камня: из Монастырь кармелитов и Кальвария Зебжидовского.

Галерея 

Культовые сооружения, построенные в 2014 году
Католические паломничества
Места паломничества
Культовые сооружения Мядельского района
Появились в 2014 году в Белоруссии
2010-е годы в Минской области